Цей список є списком видів ссавців Куби. Із 68 зазначених у таблиці видів, 6 зниклих, 6 знаходиться під критичною загрозою, 5 знаходяться під загрозою, 4 уразливі, 4 близькі до уразливих.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Куба
Ссавці Куби
Списки:Куба